Цветущее — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Цветущее — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Цветущее (до 2016 г. — Войково) — село в Солонянском районе Днепропетровской области.